Slightly Daffy est un court métrage d'animation de la série américaine Merrie Melodies réalisé par Friz Freleng, produit par les Leon Schlesinger Studios et sorti en 1944.

Synopsis

Fiche technique

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1944
Court métrage de Porky Pig
Court métrage de Daffy Duck
Cartoon Merrie Melodies
Film de Leon Schlesinger Studios